Куюки — название населённых пунктов:

Россия 
 Куюки — село в Лаишевском районе Республики Татарстан.
 Куюки — деревня в Пестречинском районе Республики Татарстан.
 Куюки — деревня в Малопургинском районе Удмуртской Республики.